Corona eller korona henviser til flere artikler:
 Corona (dansk band) – en gruppe fra Danmark
 Corona (italiensk band) – en popgruppe fra Italien
 Corona, Californien – en by i den amerikanske delstat Californien
 Corona (satellit) – amerikansk spionsatellit
 Corona (stol) – en sofastol tegnet af Poul M. Volther og produceret af Erik Jørgensen Møbelfabrik
 Corona (øl) – en øl brygget i Mexico af Modelo Group
 Koruna – Møntenheden i bl.a. Tjekkiet og Slovakiet
 Korona (Månen) – en lysende skive omkring Månen
 Korona (solen) – en betegnelsen for Solens yderste lag

Se også
 Coronavirus – et virus i familien Coronaviridae, herunder SARS-CoV-2
 Koronaudladning – et elektrisk udladningsfænomen